comber – część zwierzęcej półtuszy
 comber – nazwa zabawy ludowej organizowanej w tłusty czwartek w niektórych regionach Polski
 Comber – miasto w Irlandii Północnej (Wielka Brytania)